Abrotanum ist

 ein antiker und mittelalterlicher Pflanzenname für
 Beifußbäumchen (Artemisia arborescens), „Abrotanum femininum“
 Eberraute oder Stabwurz (Artemisia abrotanum), „Abrotanums masculinum“
 das Artepitheton 
 der Eberraute (Artemisia abrotanum)